East Lynne peut désigner :

 East Lynne, ville du Missouri.
 East Lynne, un quartier de la ville de Pretoria, capitale administrative de l'Afrique du Sud.

Littérature 

 East Lynne, roman publié en 1861 par Henry Wood.

Téléfilm 

 East Lynne, téléfilm de  diffusé en 1982.

Cinéma 

 , film de Theodore Marston sorti en 1912 ;
 , film de Bert Haldane sorti en 1913 ;
 , film de Bertram Bracken sorti en 1916 ;
 , film australien de Charles Hardy sorti en 1922 ;
 , film australien d'Emmett J. Flynn sorti en 1925 ;
 East Lynne, film de Frank Lloyd sorti en 1931 ;
 , film de Barney Colehan et Philip Grout sorti en 1976.

Homonymie de titre